Bundesbeamter steht für:
 Bundesbeamter (Deutschland)
 Bundesbeamter (Österreich), Beamter (Österreich) im Dienstverhältnis zur Republik Österreich (nach Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979)